

Entreprise 

 Entreprise Boccard

Personnalités 

 Daniel Boccard, pilote automobile français ;
 Gauthier Boccard (né en 1996), joueur belge de hockey sur gazon ;
 Marie-Gabriel Boccard (1869-1928), médecin et député français ;
 Raymond Boccard (1904-1996), religieux français, Juste parmi les nations.

Noms dérivés 
 Régiment de Boccard, régiment français d'infanterie, de 1752 â 1782.